

Presentación previa 
Ryan Agar y Sebastian Bader eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Dennis Novikov y Julio Peralta ganaron el título tras derrotar en la final Somdev Devvarman y Sanam Singh.

Cabeza de serie 

  Ken Skupski /  Neal Skupski (Primera ronda)
  Kevin King /  Dean O'Brien (Primera ronda)

  Guillermo Durán /  Renzo Olivo (Cuartos de final)
  James Cerretani /  Frank Dancevic (Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Tallahassee 2015